Финал Чемпионата Литвы по международным шашкам среди женщин 2015 — прошёл с 19 по 22 февраля по двухкруговой системе. В турнире участвовали 5 спортсменок, в том числе 1 международный мастер и 1 мастер ФМЖД.

Результаты 

 MIF —международный  мастер

MFF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB

женщин
2015 год в шашках
Спорт в Литве в 2015 году
Февраль 2015 года